Europa-Hotel steht für:

 Hotel Europejski, Warschau
 Hotel Europejski (Krakau)
 Europa Hotel (Belfast)

Siehe auch:
 Hotel Europa
 Hotel Europe
 Hotel de l’Europe